En physique, le terme d'effet géodétique peut désigner deux phénomènes se recoupant :
 Celui de précession géodétique, c'est-à-dire la précession que subit un gyroscope soumis à des forces gravitationnelles (effet de Sitter) et non gravitationnelles (précession de Thomas) ; ces deux effets n'apparaissent pas en mécanique classique, mais s'expliquent dans le cadre des théories de la relativité générale et de la relativité restreinte respectivement.
 Celui d'effet de Sitter seul, c'est-à-dire l'influence des seules forces gravitationnelles sur le phénomène de précession géodétique.

Ces deux définitions tiennent à ce qu'un gyroscope en chute libre (par exemple embarqué dans un satellite artificiel en orbite terrestre, comme Gravity Probe B) ne subit que la composante gravitationnelle de la précession géodétique. Ainsi, le terme d'effet géodétique qui est utilisé pour décrire l'effet de précession de ces gyroscopes correspond en fait exclusivement à l'effet de Sitter.